Това е календарът за високосна година, започваща в понеделник.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1912, 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, 2080, 2120, 2148

 Предишна година Следваща година
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари